Каррега-Лигуре () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 109 человек (2008 г.), плотность населения составляет 2 чел./км². Занимает площадь 57 км². Почтовый индекс — 15060. Телефонный код — 0143.

Покровителем коммуны почитается святой Иулиан с озера Орта, празднование 9 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunecarregaligure.eu/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/